Лебедев, Иван Васильевич:
  (1894—1953) — русско-американский актёр.
 Лебедев, Иван Васильевич (1923—2004) — организатор и руководитель хора ветеранов.